В Панаме проживает важная испанская община, которая распространилась по всей территории страны. По данным Национального института статистики Испании, в 2009 году в Панаме проживало 12 482 испанских гражданина. Сегодня есть много испанцев, которые пользуются двойным гражданством, которое разрешено законом между двумя странами.

История 
Санта-Мария-ла-Антигуа-дель-Дарьен был первым постоянным городом, основанным испанцами на материковой части американского континента .

Он был основан Васко Нуньесом де Бальбоа в 1510 году. Санта-Мария-ла-Антигуа-дель-Дарьен была столицей территории Кастилия-де-Оро до основания города Панама Педрариасом Давилой в 1519 году. Через несколько лет после переноса столицы в Панаму Санта-Мария-ла-Антигуа-дель-Дарьен была заброшена, а в 1524 году город подвергся нападению и сожжению коренными жителями.

Галисийцы 
Немало галисийцев проживает в Панаме. Эта община прибыла на перешеек почти после обретения независимости от Испании вместе с леонцами, астурийцами и басками. Эррера и Лос-Сантос — это провинции, куда прибыло больше испанцев, и есть прямые и косвенные потомки этих иммигрантов.

Панама
Испанская диаспора
Галисия